Bulnes – miasto w Chile
 Bulnes – stacja metra w Buenos Aires
 Naranjo de Bulnes – jeden ze szczytów w Picos de Europa